Лоґан Том  (, 25 травня 1981) — американська волейболістка, олімпійська медалістка.

Клуби

Виступи на Олімпіадах

Примітки

Джерела 
 
 
 
 
 
 

Волейболістки США
Срібні олімпійські медалісти США
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2008
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2012
волейболісти на літніх Олімпійських іграх 2000
волейболісти на літніх Олімпійських іграх 2004
волейболісти на літніх Олімпійських іграх 2008
волейболісти на літніх Олімпійських іграх 2012
Спортсмени з Каліфорнії
Спортсмени з Гаваїв
Спортсмени з Юти
волейбольні тренери